Hongkong, een regio van China
Hongkong (eiland)
Hong Kong (album), een livealbum van de Franse muzikant Jean-Michel Jarre
Hong Kong (film), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1952
Hong Kong (restaurant Leiden), een Chinees restaurant in de Nederlandse stad Leiden
Hong Kong (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit de jaren 60
 Nedlloyd Hongkong (schip, 1994), een containerschip